Zinzendorfstraße steht für:
 Zinzendorfstraße, Innerortsstraße in Chemnitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Altendorf #Z
 Zinzendorfstraße, Innerortsstraße in Dresden, siehe Palais Lüttichau
 Zinzendorfstraße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul